Namsan o Nam-san, literalmente "Montaña del Sur", es un nombre común utilizado para montes coreanos. Montes conocidos por tal nombre son:

 Namsan (Chagang) en Chagang Province, Corea del Norte;
 Namsan (Haeju) en Haeju-si, South Hwanghae Province, Corea del Norte;
 Namsan (Eunyul-gun) en Eunyul-gun, South Hwanghae Province, Corea del Norte;
 Namsan (Seúl) en Jung-gu, distrito de Seúl, Corea del Sur;
 Namsan (Chungju) en Chungju City, North Chungcheong Province, Corea del Sur;
 Namsan (Sangju) en Sangju City, North Gyeongsang Province, Corea del Sur;
 Namsan (Gyeongju) en el centro de Gyeongju National Park, Gyeongju City, North Gyeongsang Province, Corea del Sur.

en:Namsan
fr:Namsan
ja:南山 (曖昧さ回避)
ko:남산
zh:南山